Leifhelm ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leifhelm (1891–1947), deutsch-österreichischer Lyriker
 Paul-Heinz Leifhelm, Musikwissenschaftler
 Sophie Leifhelm (1890–1945), österreichische kommunistische Widerstandskämpferin und Opfer des Naziregimes